Храм Христа Спасителя (ХХС) — название ряда храмов, освящённых в честь Иисуса Христа. Может означать:

 Кентерберийский собор — собор Христа в Кентербери, Великобритания.
 Латышская церковь Христа Спасителя (Санкт-Петербург) — церковь в Санкт-Петербурге.
 Ливерпульский собор — кафедральный собор Христа в Ливерпуле, Великобритания.
 Храм Христа Спасителя — кафедральный собор Москвы.
 Храм Христа Спасителя — уничтоженный во время Великой Отечественной войны храм в Борках.
 Храм Христа Спасителя — кафедральный собор Калининграда.
 Храм Христа Спасителя — православный храм в Нововоронеже.
 Храм Христа Спасителя — православный собор в Осло.
 Храм Христа Спасителя и Николая Чудотворца «Спас-на-Водах» — уничтоженный храм в Санкт-Петербурге.
 Храм Христа Спасителя — разрушенный кафедральный собор в Самаре.
 Храм Христа Спасителя — собор в Сан-Ремо.
 Церковь Христа Спасителя — церковь христиан-баптистов в Сыктывкаре.
 Храм Христа Спасителя — православный храм в Ужгороде.
 Храм Христа-Спасителя в Уральске.
 Храм Христа Спасителя — кафедральный собор Баня-Луки.
 Церковь Спасителя (Баку) — лютеранская церковь в Баку, Азербайджан.

В искусстве 
 «Храм Христа Спасителя» («Пловец») — картина Валерия Балабанова.

В фалеристике 
 Медаль «В память освящения Храма Христа Спасителя» — памятная медаль, государственная награда Российской империи.

См. также 
 Собор Христа
 Храм Христа Всеспасителя